Vejiga puede designar:

 a la vejiga urinaria, el depósito membranoso en que se deposita la orina de los riñones antes de su excreción;
 a la vejiga natatoria, un saco membranoso que ayuda a la flotación en los peces;
 a un odre hecho con cualquiera de estos órganos, u otro similar; o
 a las lesiones cutáneas producidas por la viruela.